Monterotondo ima više značenja:
 Monterotondo (Breša)
 Monterotondo (Luka)
 Monterotondo